Фірсова — жіноча форма прізвища Фірсов.

 Фірсова Віра Михайлівна (1918—1993) — російська радянська співачка (лірико-колоратурне сопрано), народна артистка РРФСР
 Фірсова Джемма Сергіївна (1938—2012) — радянська та російська акторка, режисер документального кіно, журналістка, громадський діяч, лауреат Державної i Ленінської премії СРСР
 Фірсова Наталія Михайлівна (1929—2013) — радянський і російський лінгвіст, доктор філологічних наук, професор
 Фірсова Олена Олегівна (*1950) — російська і британська композиторка
 Фірсова Ольга (*1976) — українська та американська баскетболістка-розігруюча
 Фірсова Ольга Валеріївна (*1979) — російська баскетболістка, грала на позиції розігруючого захисника, чемпіонка Європи 2003 року, срібна призерка чемпіонату Європи 2005 року

 Фірсова — присілок, Абатський район Тюменська область, Росія

жіночі форми прізвищ